Katalin francia királyi hercegnő (1401–1437), VI. Károly francia király lánya, V. Henrik angol király felesége
Katalin francia királyi hercegnő (1559–1604), I. Antal iure uxoris navarrai király és vér szerinti francia királyi herceg, valamint III. Johanna suo iure navarrai királyok lánya, IV. Henrik francia király húga és II. Henrik későbbi lotaringiai herceg első felesége